Ву́лиця Джона Маккейна — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 вулиця Джона Маккейна — вулиця в місті Київ.
 вулиця Джона Маккейна — вулиця в місті Кривий Ріг.

Вулиця Сенатора Маккейна 

 вулиця Сенатора Маккейна — вулиця в місті Вінниця.
 вулиця Сенатора Маккейна — вулиця в місті Суми.

Вулиці, названі на честь людей